Dagenbach kann stehen für:

 Dagenbach (Trautskirchen), Dorf der Gemeinde Trautskirchen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

 Alfred Dagenbach (* 1947), deutscher freier Journalist und Politiker

Siehe auch
 Degenbach